3 jeziora w Polsce:
 Jezioro Kiełpińskie – jezioro w Kotlinie Warszawskiej
 Jezioro Kiełpińskie – jezioro na Pojezierzu Mazurskim
 Jezioro Kiełpińskie – jezioro na Pojezierzu Drawskim